"Under My Skin" – singel Blue System wydany w 1988 roku
 Under My Skin – drugi album studyjny kanadyjskiej wokalistki pop rockowej, Avril Lavigne, wydany w 2004 roku
 "Under My Skin" – singel Sarah Connor wydany w 2008 roku
 Under My Skin – amerykański dramat z 2005 roku